Luis I de Nápoles (1320 - 26 de mayo de 1362), de la Casa de Anjou, fue príncipe de Tarento desde 1346 y rey de Nápoles desde 1352. Era hijo de Felipe I de Tarento y Catalina II de Valois, princesa de Acaya. Sus abuelos paternos fueron Carlos II de Nápoles y María de Hungría. Sus abuelos maternos fueron Carlos de Valois y su segunda esposa, Catalina I de Courtenay.

En 1342, Luis se convirtió en Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, una de las órdenes militares más antiguas y prestigiosas de la cristiandad. En 1346, su hermano mayor, Roberto se convirtió en emperador titular latino. Luis fue investido con Tarento.

El 20 de agosto de 1346, Luis se casó con su prima, la reina de Nápoles, Juana I, convirtiéndose en su segundo esposo y el único de sus maridos que se le concedió el título de rey. Fue coronado rey de Nápoles en 1352 (o tal vez 1353).

En 1360, como rey, Luis invadió Sicilia, en apoyo de la insurrección contra Federico III el Simple. En 1361, Luis y Juana tuvieron que huir de Nápoles por Gaeta para escapar de los ejércitos de Luis I de Hungría. Cuando Luis murió, Juana no volvió a coronar rey a nadie después de él y Tarento pasó a su hermano menor de Felipe II.

Matrimonio y descendencia 
Por su matrimonio con Juana I de Nápoles tuvo dos hijas:

 Catalina (1347 – después de 1362)
 Francisca (1349 - 1352)

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Reyes de Nápoles del siglo XIV
Príncipes de Tarento
Dinastía Anjou-Tarento
Fallecidos en Nápoles
Grandes maestres de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén